Ван Цян була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участь.

Чжен Сайсай здобула титул, у фіналі перемігши Ван Яфань з рахунком 5–7, 6–2, 6–1.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Zhengzhou Women's Tennis Open, одиночний розряд